Ахелой — речное божество в греческой мифологии.
 Ахелой — город в Болгарии.
 Ахелой — река в Болгарии.

См. также 
 Ахелоос